

Patronyme 

 Anthony Starke (1963-), acteur américain ;
 Benjamin Starke (1986 -), nageur allemand ;
 Heinz Starke (1911 - 2001), homme politique allemand ;
 Manfred Starke (1991-), footballeur namibien ;
 Mariana Starke (1762 - 1838), écrivain britannique ;
 Pauline Starke (1901 - 1977), actrice américaine ;
 Peter Burwell Starke (1813 – 1888), brigadier-général confédéré de la guerre de Sécession et homme politique américain ;
 Tom Starke (1981 -), footballeur allemand ;
 Ute Starke (1939-), gymnaste artistique allemande ;
 William Edwin Starke (1814 - 1862), brigadier-général confédéré de la guerre de Sécession.

Toponyme 
 Starke, ville américaine de Floride ;
 Comté de Starke, comté américain de l'Indiana.